Priboi (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Priboi (Burjatien), Siedlung in der Republik Burjatien
 Priboi (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Rosehnen, 1938–1946 Seebad Rosehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Priboi (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Priboi (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin
 Priboi (Samara), Siedlung in der Oblast Samara
 Priboi (Tatarstan), Siedlung in der Republik Tatarstan
 Priboi (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Priboi ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Silytsch Nowikow-Priboi (1877–1944), russischer Schriftsteller